Randabfall steht für:

 die Verringerung einer bestimmten Größe zum Rand des betrachteten Gebiets hin, etwa die Verringerung der Teilchendichte eines Teilchenstrahles zum Rand des Strahls hin oder die Dämpfung eines elektrischen Feldes am Rand eines Fangreflektors oder einer Antenne etc.,

 den natürlichen Randlichtabfall, also dass die Bildhelligkeit beim Abbilden eines gleichmäßig hellen Motivs durch ein Objektiv gegenüber der Helligkeit in der Bildmitte abnimmt, siehe Cos4-Gesetz

 einen drucktechnisch notwendigen, über das Endformat einer Drucksache hinausragenden Rand, der nach dem Druck beschnitten wird, siehe Druckersprache#Beschnitt